Abai kommun (ungerska: Abai kistérség) är en kommun i regionen Közép-Dunántúl i provinsen Fejér. Huvudorten i kommunen är Aba.

Orter i Abai kommun 
 Aba
 Csősz
 Káloz
 Sárkeresztúr
 Sárosd
 Sárszentágota
 Seregélyes
 Soponya
 Tác

 
Ungerns kommuner